Тепетатитос има више значења:

 Тепетатитос, Ла Реха (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тепетатитос (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику